La palabra diagonal puede hacer referencia a:

 Diagonal, un segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono o de un poliedro;
 la matriz diagonal, un tipo especial de matriz;
 la diagonal principal, de una matriz cuadrada;
 el periódico Diagonal;
 Diagonal Norte, una avenida de la ciudad de Buenos Aires en Argentina;
 Diagonal Sur, otra avenida de la ciudad de Buenos Aires en Argentina;
 la Avenida Diagonal de Barcelona, España;
 la Avenida Diagonal de Lima, Perú.